Ib Madsen kan henvise til:
 Ib Madsen (matematiker) (født 1942) – dansk matematiker og professor ved Københavns Universitet
 Ib Madsen (borgmester) – dansk politiker fra Socialdemokratiet, borgmester i Ry Kommune 1990-2002
 Ib Madsen (Dansk Folkeparti) – dansk politiler, regionsrådsmedlem i Region Nordylland for Dansk Folkeparti